Die 13. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1962 in Esch, Luxemburg, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1962
Radsportveranstaltung 1962
Radsportwettbewerb in Luxemburg
Sportveranstaltung in Esch an der Alzette